Фарр — фамилия.

Фамилия 
Основная статья: 
 Фарр, Брюс (род.1949) — конструктор парусных яхт.
 Фарр, Дайан (род. 1969) — американская актриса.
 Фарр, Дэвид (род. 1955) — американец, главный исполнительный директор и председатель совета директоров корпорации Emerson.
  (род. 1969) — британский театральный режиссёр и сценарист.
 Фарр, Жан Жозеф Фредерик Альбер (1816—1887) — французский генерал, военный министр Франции, сенатор.
 Фарр, Чарльз (1959—2019) — британский государственный деятель.
 Фарр, Эллен (1840—1907) — американская художница.

Второе имя
 Слоун, Хелен Фарр (1911—2005) — американский меценат, педагог и художник, вторая жена Джона Слоана.

Псевдоним
 Фарр, Джейми (род. 1934; наст. имя Джами́л Джо́зеф Фара́) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Фарр, Фелиция (род. 1932; наст. имя Олайв Дайнс) — американская актриса кино и телевидения, модель.

См. также 
 Фаррелл
 Фаррелли